Tigerstedt ist der Familienname folgender Personen:
 E. N. Tigerstedt (1907–1979), finnisch-schwedischer Literaturhistoriker
 Eric Tigerstedt (1887–1925), finnischer Elektroingenieur
 Örnulf Tigerstedt (1900–1962), schwedischer Schriftsteller
 Robert Tigerstedt (1853–1923), finnischer Mediziner und Physiologe